Joan García Junceda i Supervia (Barcelona, 1881 - Blanes, 1948), caricaturista, dibuixant i il·lustrador 
 Premis Junceda